Бахариха — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахариха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Бахариха — деревня в Любытинском районе Новгородской области.